

Geografia

Austria 
 Hannersdorf – gmina w kraju związkowym Burgenland, w powiecie Oberwart

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Jindřišská